aufreiten steht für:
 sich aufreiten: sich durchs Reiten aufscheuern, sich wund reiten, siehe Wundscheuern
 aufreiten: zu Pferd Aufstellung nehmen, z. B. bei einem Turnier im Pferdesport
 aufreiten: begatten (Zoologie), siehe Begattung#Aufreiten